Brias et Bryas sont deux noms propres français. Ce sont notamment deux patronymes, en rapport direct avec la commune française de Brias dont ils ont pris le nom.

Brias et Bryas sont des toponymes et hydronyme français et Brías un toponyme espagnol.

Ces noms peuvent faire référence à :

Toponyme

France 
 Brias, (Bryas avant 1997), commune française du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Le cirque du Brias, cirque français à Tournemire dans le département de l'Aveyron en région Occitanie, qui accueille le ruisseau du Brias.

Espagne 
 , localité espagnole de la  qui appartient à la municipalité de Berlanga de Duero, dans la province de Soria et la communauté autonome de Castille-et-León.

Hydronyme 
 Le Brias, ruisseau français qui naît dans le cirque éponyme, à Tournemire dans le département de l'Aveyron en région Occitanie, affluent du Soulzon.

Patronyme

Noblesse 
 , titre de noblesse espagnol créé par le roi d'Espagne Philippe IV en faveur de Carlos de Bryas y Redonchel (Charles de Bryas en français), noble et militaire français :
 voir les nombreuses personnalités espagnoles « de Brias » dans cet article.
 Famille de Bryas, famille noble française originaire de la commune de Bryas (aujourd'hui Brias) dans le département du Pas-de-Calais ;
 voir les nombreuses personnalités françaises « de Bryas » dans cet article.

Autres personnalités 
  (1866-1949), religieux catalan ;
  (1877-1946), peintre espagnol ;
 Roger Brias (1904-1941), officier français de la marine marchande, résistant, Compagnon de la Libération.

Architecture 
 Château de Brias, manoir situé dans la commune française de Brias dans le département du Pas-de-Calais.

Patronyme français
Patronyme hispanique